Ait Ouassif kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Ouassif (stamområde i Marocko, lat 31,29, long -6,16), Souss-Massa-Draâ, 
 Aït Ouassif (stamområde i Marocko, lat 30,69, long -8,68), Souss-Massa-Draâ, 
 Aït Ouassif (stamområde i Marocko, lat 30,69, long -8,82), Souss-Massa-Draâ, 
 Ait Ouassif (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Ouarzazate, 

Robotskapade Marockoförgreningar